Перший чемпіонат світу на спринтерській дистанції пройшов під егідою міжнародної федерації 21 серпня 2010 року в швейцарській Лозанні. Золоті нагороди здобули британець Джонатан Браунлі і шведка Ліза Норден  . У першості брали участь українські тріатлоністи Олеся Пристайко, Інна Рижих, Андрій Глущенко і Олексій Сюткін.

Чоловіки 
Фінішували 63 з 69 спортсменів.

Найкращі результати на кожному етапі:

Жінки 
Фінішували 47 з 50 спортсменів.

Найкращі результати на кожному етапі:

Примітки

Джерела 
 
 

Тріатлон
Спортивні події 2010
спорт у Лозанні